Чудійович — українське прізвище. 

Відомі носії

 Чудійович Ігор Іванович (*1958) — міський голова Червонограда.
 Чудійович Ігор Ярославович (*1960) — український краєзнавець.
 Чудійович Василь Михайлович (*1979) - священик УГКЦ

Українські прізвища